Цикл (, від  — круг) — завершена послідовність функціонування матеріально-технічних компонентів об'єкта (явища) в просторі та часі. Коло подій, явищ, частин.

Цикл — сукупність взаємозв'язаних явищ, процесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжку часу (напр., Ц. виробничий, Ц. парової машини, двигуна внутрішнього згоряння). Замкнений Ц. — технологічний процес, за яким певний продукт переробки багаторазово повертається до вихідної операції і бере участь у наступному циклі переробки. У гірничій справі це, напр., процес подрібнення руди в замкненому Ц., багаторазове використання технологічної води в Ц. збагачення після її реґенерації (прояснення).

У математиці існує багато термінів пов'язаних з поняттям циклічності.

 азотний цикл, хімія
 біологічний життєвий цикл, біологія
 інноваційний цикл, економіка
 цикл економічний
 термодинаміка
 менструальний цикл, гінекологія
 цикл (програмування) — багаторазова повторювана послідовність інструкцій.
 цикл (теорія графів)

У науках про Землю:

 Тектонічний цикл
 Цикл складчастості
 Цикл магматичний
 Цикл метаморфічний
 Цикл геоморфологічний
 Цикл Бертрана
В літературі:

 літературний цикл, література

Див. також 
 Циклічний порядок
 Енциклопедія
 Мотоцикл
 Періодичність
 Циклоп